Mistrzostwa Afryki U-20 w Rugby Union Mężczyzn 2018 – drugie mistrzostwa Afryki U-20 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej w Afryce męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w okresie od 28 do 31 marca 2018 roku.

Były to drugie juniorskie mistrzostwa kontynentu rozegrane w kategorii do lat dwudziestu. Zostały zorganizowane pod koniec marca 2018 roku w formie dwóch geograficznie wydzielonych turniejów o równorzędnej randze w Tunezji i Namibii. Zespoły rywalizowały w ramach czterozespołowych grup systemem pucharowym, a zwycięzcy obu turniejów – w przypadku podjęcia decyzji o jego zorganizowaniu – w finale decydującym o końcowym triumfie. W przeciwnym wypadku mistrzem Afryki zostawałby zespół z czołowego miejsca wspólnej tabeli, a kolejność ustalana byłaby kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 mniejszej liczby czerwonych kartek (otrzymanych w trakcie meczu bądź przyznanych przez komitet dyscyplinarny już po jego zakończeniu);
 mniejszej liczby żółtych kartek;
 rzutu monetą.

W grupie północnej zwyciężyła Tunezja, natomiast w grupie południowej oraz całych mistrzostwach triumfowała reprezentacja Namibii, awansując tym samym do World Rugby U-20 Trophy 2018.

Grupa północna

Grupa południowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2018
2018 w rugby union
2018 w Tunezji
Namibia w XXI wieku
Rugby union w Namibii
Rugby union w Tunezji
Windhuk